Алексей Тихонович Попов: Попов, Алексей Тихонович (1930—2013) — механизатор, Герой Социалистического Труда.
 Попов, Алексей Тихонович (1932—1985) — шахтёр, Герой Социалистического Труда.